Євген Константинович Петренко (04 травня 1946, Іванівське — 2016) — український художник, живописець, графік, артист.

Життєпис 
Народився у селищі Іванівське Луганської області у 1946 році в Україні. Майстерності навчався у Київський республіканській художній школі ім. Т. Шевченка (1962-1965) і готувався стати студентом Київського художнього інституту. В його сімейній міфології, яскраво виражений спогад про спорідненість з українським народним поєтом та художником — Тарасом Шевченко. Через свої погляди, які не збігалися з офіційними настановами влади, юного Петренко не приймають до академії, не зважаючи на здані вступні іспити. Адже в 60-ті роки XX ст. в СРСР панував єдиний загальновизнаний творчий метод — соціалістичний реалізм, основним постулатом якого була залежність творчості від політичного світогляду. В ті часи, Євген брав активну участь у правозахисному русі, що й закрило перед ним двері художнього інституту. Проте це не зупинило його прагнення до навчання і в 1965 році він вирушає до Москви і вступає до Московського вищого художньо-промислового училища (колишнє Строганівське).

Творчість 
В Москві Євген Петренко був одним із організаторів Українського земляцтва при Московському университеті і також брав активну участь у правозахисному русі. Це стало приводом до його переслідування. У 1970 році КДБ влаштовує в його помешканні обшук і змушує адміністрацію Строганівки виключити студента з останнього курсу училища.

Повернувшись до Києва (1971), Євген працює на Комбінаті монументально-декоративного та прикладного мистецтва як виконавець робіт. Паралельно займається станковим живописом і графікою. Проте виставкове журі постійно відхиляє його роботи.

У 1985 р. Московський інститут атомної енергетики запрошує художника організувати виставку його картин у приміщенні Будинку культури. І коли вже все було змонтовано, КДБ заборонив відкриття виставки.

У 1986 р. відбулася персональна виставка картин живопису художника у Будинку культури учених міста Дубна (під Москвою), графіки — в Гурзуфі (Крим). В цьому ж році відбулася зустріч з художником в " Доме ученых " Объединенного института ядерных исследований 1986 г.

У 1987 р. Київський будинок кіно наважився влаштувати виставку робіт Євгена Петренка попри спроби КДБ заборонити її. У цьому ж році художник починає виставлятись у Москві разом з групою художників-нонконформістів АРС-1 і АРС-2.

У 1988 р. Ініціативна група художників АРС і Євген Петренко засновують першу незалежну приватну галерею «Марс». Разом з московськими митцями виїздить до Греції, де плідно працює і влаштовує свою першу виставку за кордоном. Бере також участь у багатьох виставках у Києві, стає лауреатом Львівського Біеналє «Відродження». І далі — численні виставки: у Парижі, Римі, Лондоні, Белграді, Берліні, Варшаві, Празі.

У 1990 р. Персональні виставки у Тесалоніках (Греція)

У 1990 р. Глюкшдтаті (ФРН) мав спільну виставку разом з Віктором Марущенко «Die Ukraine nach Tshernobyl» (Україна після Чорнобиля), організована клубом Soroptimist International.

У 1991 р. в Іракліоні (Крит, Греція) виставка в галереї «Ставракакі».

У 1992 р. в Афінах (Греція) виставка в музею Марікі Котопулі.

У 1995 р. відбулася вистава малярства в Природничому музеї польської академії наук у Кракові, яку організувала Польська фундація охорони природи «Pro Natura» («Muzeum Przyrodnicze»), за що отримав лист подяки від президента міста Кракова Jozefa Lassoty.

У 1996 р. Після експонування на персональній виставці ,,, в Київському Національному Музеї, художнік передав в постійне користування наступні картини:

 «Краківські імпресії» 1994 р., «Зламана іграшка» 1994 р., «Літо на Криті» 1990 р., «Повернення блудного сина» 1985 р., «То вже було» 1989 р., «Втрати» 1989р

У 1998 р. Відбулася виставка в місті Gardena, California, в якому проживав і творив митець.

У 1999 р. Муніципалітет міста Іракліон, організовує виставку живопису в виставковому центрі «Androgeo», спонсором якої виступив «Air Greece».

Роботи художника знаходяться в в Київському Національному Музеї, та в Ярославському художньому музеї (Російська Федерація), та в галереї Шнапке ФРН, у приватних зібраннях України, Польщі, Греції, Німеччини, Росії, США, Румунії, Їзраїлю та багатьох інших країн.

У 2017 р. в Hotel Indigo Krakow- Old town мав виставку своїх робіт.

Доля щедро компенсувала художникові втрачене через переслідування і пов'язанні з ним тяжкі поневіряння. В тому числі схвальні відгуки та рецензії від відомих діячів культури та мистецтва, таких як:

 Jerzy T. Madeyski історик польского мистецтва та сценарист після виставки Евгена Петренко у Кракові в 1995 р. написав ,,,
 Doc. dr. hab. Jerzy Swiecimski «Підсвідомий реалізм»,
 Leslaw Czaplinski «Nonkonformista z doneckich stepow», опубліковано в газеті «Новини культури» у 1995 р.

Зберігши, попри все, свою людську сутність, Євген Петренко переносить на полотно свої життєві спостереження. В його картинах відбиваються твердість духу, переконання у своїй правоті, сила волі і віра в перемогу.

Див. також 
 Національна спілка художників України

Примітки

Бібліографія 
Leslaw Czaplinski «Nonkonformista z donieckich stepów» /omówienie wystawy malarstwa Jewhena Petrenki w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie/ w: WIADOMOŚCI KULTURALNE 13/1995